Запотлан де Хуарез има више значења:

 Општина Запотлан де Хуарез (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Запотлан де Хуарез (Запотлан де Хуарез, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику